Happy Feet ( [ˈhæpi fi:t] für Glückliche Füße) ist der Titel:

 eines britischen Spielfilms von Mike Bradwell, siehe Happy Feet (1995)
 eines australisch-US-amerikanischen Animationsfilms von George Miller, siehe Happy Feet (2006)
 ebenso wie vorstehend dann Happy Feet 2 (2011)
 eines einzelnen Kaiserpinguins, der 2011 in Neuseeland strandete, siehe Happy Feet (Kaiserpinguin)